Camille Panonacle, actrice française ;
Sophie Panonacle, personnalité politique française.